

Cinema
Wedding Daze – cortometraggio statunitense del 1922 diretto da Joe Rock
Wedding Daze – cortometraggio statunitense del 1926 
Matrimonio per sbaglio (Wedding Daze) – film statunitense del 2006 diretto da Michael Ian Black

Televisione
Wedding Daze – film per la televisione statunitense del 2004 diretto da Georg Stanford Brown